H55 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Antares Observatory, di Charleston, Illinois, USA